"The Arrival" is een aflevering van de Amerikaanse televisieserie The Twilight Zone. Het scenario werd geschreven door Rod Serling.

Plot

Opening

Verhaal 
Een vliegtuig arriveert op een luchthaven, maar er blijkt niemand aan boord te zijn.

Grant Sheckly, een medewerker van de Federal Aviation Agency, probeert de mysterieuze zaak op te lossen. De ontknoping neemt een onverwachte wending wanneer het vliegtuig slechts een illusie blijkt te zijn. Wanneer Grant zijn hand door de propeller heen steekt, verdwijnt het vliegtuig in het niets. Het vliegtuig was enkel een product van Grants eigen fantasie: een replica van een vliegtuig dat 17 jaar geleden spoorloos verdween en waarvan Grant nooit heeft kunnen achterhalen wat ermee is gebeurd.

Slot

Rolverdeling 
Harold J. Stone: Grant Sheckly
Noah Keen: Bengston
Fredd Wayne: Paul Malloy
Bing Russell: Ramp attendant

Trivia 
Deze aflevering stond eigenlijk gepland voor seizoen 2.
De aflevering is uitgebracht op volume 14 van de DVD-set.
Het thema van dit verhaal vertoont grote gelijkenissen met King Nine Will Not Return.

Externe links 
 
 TV.com episode page

Aflevering van The Twilight Zone